Farmacologia: Pomada (farmàcia).
 Gastronomia: Pomada (beguda).
 Música: Pomada (grup).